Vespasian est un prénom qui peut faire référence à:
 Vespasian Apostolescu (né en 1925), un paléontologue français
 Vespasian Pella (1897-1960), un juriste roumain

Voir auss